

Мікуловиці — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства;
 Мікуловиці — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства;
 Мікуловиці — село в гміні Войцеховиці Опатовського повіту Свентокшиського воєводства.